Le tournoi d'Aix-en-Provence est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1959 se dispute du 13 au .

Yola Ramírez remporte le simple dames. En finale, elle bat Florence de la Courtie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Marie-Odile Bouchet et Florence de la Courtie.

En double mixte, la paire Yola Ramírez et Jacky Brichant enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Aix-en-Provence

Navigation 

dames 1959
Aix-en-Provence
Sport en France en 1959
Avril 1959